Berg est un toponyme commun dans les pays de langue germanique signifiant « éminence », « mont » ou « montagne ». Il est également à l'origine du patronyme Berg.

Patronyme 

 Achille Berg (1832-1875), médecin réunionnais ;
 Achille Berg (1901-1976), médecin réunionnais ;
 Aina Berg (1902-1992), nageuse suédoise ;
 Alan Berg (1934-1984), homme de radio et procureur américain ;
  (1872-1950), chirurgien américain ;
 Alban Berg (1885-1935), compositeur autrichien ;
 Alex Berg (1963), écrivaine allemande ;
 André Berg, photographe français d’origine russe ;
 Aki-Petteri Berg (1977-), joueur professionnel de hockey sur glace finnois ;
 Benny Berg (1931-2019), syndicaliste et homme politique luxembourgeois ;
 Bernhard von Berg (1764-1838), général d'infanterie russe ;
 Bob Berg (1951-2002), saxophoniste de jazz américain ;
 Bryan Berg (1974-), professionnel dans la construction de château de cartes ;
 Carlos Berg (1843-1902), naturaliste et entomologiste argentin d’origine russe ;
 Carol Berg, écrivain ;
 Caroline Berg, actrice française ;
 Christine Berg, metteuse en scène française ;
 Claudine Berg (1935-2010), actrice française ;
 Conrad Berg (1785-1852), compositeur, écrivain sur la musique et professeur de piano alsacien ;
 Cornelis Christiaan Berg (1934-2012), botaniste néerlandais ;
 Daniel Berg, acteur de théâtre hongrois-américain ;
 Dave Berg (1920-2002), dessinateur chez MAD Magazine ;
 David-Brandt Berg (1919–1994), dit « Moïse-David », fondateur de la secte des Enfants de Dieu ;
 Edwin Berg (1972-), pianiste de jazz néerlandais ; 
  (1948-), auteur américain de nouvelles (Open House, Talk Before Sleep) ;
 Else Berg (1877-1942), peintre germano-néerlandaise ;
  (1871-1941), ingénieur suédois ;
 Eugène Berg (1945-), diplomate et écrivain français ;
 Évariste Berg (1834-1864), officier français ;
  (1806-1887), médecin suédois ;
 Fridtjuv Berg (1851-1916), professeur et homme politique suédois ;
 Friedrich von Berg (1866-1939), homme politique allemand ;
 Friedrich Wilhelm von Berg (1793-1874), comte du grand-duché de Finlande, adjudant général, feld-maréchal, gouverneur de Pologne, diplomate et géographe russe ;
 Fritz Berg (1901-1979), chef d'entreprise allemand et européen ;
 Gertrude Berg (1894-1966), actrice à la radio et à la télévision aux États-Unis ;
 Gregor von Berg (1765-1833), général d'infanterie de l'Armée impériale russe, frère cadet du général Bernhard Magnus von Berg ;
 Harald Berg (1941-), footballeur norvégien, international norvégien ;
 Hart Ostheimer Berg (1865-1941), ingénieur américain ;
 Henning Berg (1969-), footballeur norvégien, international norvégien ;
 Hermann Berg (1905-1982), homme politique allemand ;
 Ingrid Berg, judokate allemande ;
 Jan Berg (1965-), footballeur norvégien, international norvégien ;
 Justin Berg (1984-), joueur américain de baseball ;
 Lev Berg (1876-1950), naturaliste soviétique ;
 Marcus Berg (1986-), footballeur suédois ;
 Martin Berg (1905-1969), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Max Berg (1870-1947), architecte et urbaniste allemand ;
 Morris "Moe" Berg (1902-1972), joueur de baseball et espion ;
  (1959-), chanteur et auteur canadien ;
 Monika Berg (1942-), actrice allemande ;
 Natanael Berg (1879-1957), compositeur suédois ;
 Nicholas Berg ou Nick Berg (1978-2004), homme d'affaires aventurier américain, décapité en Irak ;
 Odd Berg (1952-), footballeur norvégien ;
 Otto Berg (1873-1939), chimiste allemand ;
 Otto Karl Berg (1815-1866), botaniste et pharmacologiste allemand ;
 Patty Berg (1918-), joueur de golf (USA) ;
 Paul Berg (1926-2023), prix Nobel de Chimie, inventeur de la transgénèse ;
Peter Berg (1937-2011), écrivain, penseur écologiste américain ;
 Peter Berg (1964-), acteur, réalisateur, producteur, scénariste et compositeur américain ;
 Raïssa Berg (1913-2006), généticienne russe ;
 Roger Berg (1910-1994), avocat, docteur en droit, journaliste, écrivain, chroniqueur, historien, juif français ;
 Runar Berg (1970-), footballeur norvégien, international norvégien ;
  (1918-), concepteur de jeu de guerre américain ;
 Serge Berg (1923-2005), journaliste français, fondateur de la rubrique scientifique de l'AFP (Agence France-Presse) ;
 Sibylle Berg (1962-), écrivaine allemande ;
 Tanja Berg (1941-), chanteuse de schlager allemande ;
 Viktor Berg (1968-), joueur de squash canadien ;
 Wolfgang Berg (1908-1984), physicien d’origine allemande ;
 Ørjan Berg (1968-), footballeur norvégien, international norvégien ;
 Øyvind Berg (1971-) sauteur à ski norvégien ;

 Famille von Berg, famille de la noblesse allemande de la Baltique.

Toponyme

Antarctique 
 Pic Berg, sommet de la terre Victoria

Berg, fleuve de la province du Cap-Occidental

L'ancien duché allemand de Berg
 , un district de Stuttgart
 Berg (Bade-Wurtemberg), commune de Bade-Wurtemberg
 Berg (Haute-Bavière), commune de Bavière
 Berg (près Ahrweiler), municipalité de Rhénanie-Palatinat
 Berg (Rhin-Lahn), municipalité de Rhénanie-Palatinat
 Château de Berg (Bavière)
 Berg (Haute-Franconie), commune de Bavière
 Berg im Gau, commune de Bavière
 Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, commune de Bavière
 Berg (Pfalz), municipalité de Rhénanie-Palatinat

Berg, commune du district de Bruck an der Leitha, en Basse-Autriche
 Berg im Attergau, commune du district de Vöcklabruck, en Haute-Autriche
 Berg im Drautal, commune du district de Spittal an der Drau, en Carinthie
 Berg, localité de la commune d'Oberhofen am Irrsee, en Haute-Autriche.

Berg est une section de la commune de Kampenhout
 Berg est une section de la ville de Tongres
 Berg est un village de la commune de Butgenbach

Berg, commune du Bas-Rhin
 Berg-sur-Moselle, commune de la Moselle
 Saint-Andéol-de-Berg, commune de l'Ardèche
 Villeneuve-de-Berg, commune de l'Ardèche

Berg, section de la commune de Betzdorf
 Berg, ancien nom de la commune de Colmar-Berg

Berg : commune
 Berg : commune
 Spitzberg occidental, à 500 kilomètres à l'est du Groenland : la plus grande île de l'archipel du même nom dans l'océan Arctique.

Berg, localité de la commune de Fauquemont-sur-Gueule
 , hameau de la commune de Margraten
 Berg aan de Maas, village de la commune de Stein
 Berg en Dal, village de la commune du même nom
 Berg en Terblijt, ancienne commune néerlandaise, village de la commune de Fauquemont-sur-Gueule
 Berg-op-Zoom, nom français de la commune néerlandaise de Bergen-op-Zoom

Berg, commune du comté de Jämtland
 , localité de la commune de Berg (Comté de Jämtland)
 Berg, localité de la commune d'Åtvidaberg (Comté d'Östergötland)
 Berg, localité de la commune de Gävle (Comté de Gävleborg)
 Berg, localité de la commune de Linköping (Comté d'Östergötland)
 Berg, localité de la commune de Skövde (Comté de Västra Götaland)
 Berg, localité de la commune d'Uddevalla (Comté de Västra Götaland)

Berg, commune du canton de Saint-Gall
 Berg, commune du canton de Thurgovie
 Berg am Irchel, commune du canton de Zurich

États éteints 
 Duché de Berg (1101-1806)
 Grand-duché de Berg (1806-1813)

Aviculture 
Le chanteur du Berg ou Chanteur des montagnes est la race plus ancienne de poule domestique d'Allemagne, originaire de la région du Berg.

Autres 
 L'éditeur  spécialisé dans les ouvrages académiques, situé à Oxford, appartenant à Bloomsbury Publishing.
 Berg International, maison d'édition française.

Voir aussi 
 Étymologies de Bergoïata et de Berg dans l'Ardèche
 , pluriel de Berg
 le qualificatif, Berger
 Bergues, commune française du Nord
 Berck, commune française du Pas-de-Calais
 Bierghes, ville de Belgique située dans la Région wallonne dans la province du Brabant wallon
 Bierges, ville de Belgique située dans la Région wallonne dans la province du Brabant wallon
 Chaintrix-Bierges, commune française de la Marne
 Barc, commune française de l'Eure
 Barques, ancienne commune française de la Seine-Maritime rattachée à Marques
 Bark (bei Bad Segeberg), village allemand du Schleswig-Holstein
 Alfred Berg, société de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas Investment Partners

Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme juif